Kyösti est un prénom finnois pouvant désigner:

Prénom
 (1881-1956), homme politique finlandais
Kyösti Hämäläinen (né en 1945), pilote de rallyes finlandais
Kyösti Järvinen (1869-1957), homme politique finlandais
 (né en 1956), homme d'affaires finlandais
Kyösti Kallio (1873-1940), homme d'État finlandais
 (1921-2009), militaire finlandais de la Seconde Guerre mondiale
 (né en 1967), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1952), homme politique finlandais
 (1868-1936), ingénieur ferroviaire finlandais
Kyösti Laasonen (né en 1945), archer finlandais
Kyösti Lehtonen (1931-1987), lutteur gréco-romain finlandais
Kyösti Luukko (1903-1970), lutteur finlandais
Kyösti Rousti (né en 1936), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1944), homme politique finlandais

Voir aussi

Homonymie de prénom
Patronyme finnois